een vaandel, een plechtstatige vlag ter identificatie van een mobiele (militaire) groepering
 compagnie, een onder een vaandel opererende infanterie-eenheid van het leger
 Vendel (Frankrijk), een plaats en gemeente in Frankrijk
 Vendel (gebiedsnaam), een territoriale indeling in Mongolië tijdens de periode van de Qing-dynastie en eenzelfde indeling in Binnen-Mongolië
 Vendelsysteem, (Eng. Eight Banners) was de militaire organisatie van eerst de Jurchen en later de Mantsjoes in China.
 Het Vendel (lied), een Vlaamsgezind strijdlied gebaseerd op een oud-Nederlands soldatenlied (1560) van Jan Hoogensteyn 
 Vendel (Zweden), een gebied in Zweden
 Vendeltijd, late ijzertijd in Zweden